Любавичское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Смоленская область
 Любавичское сельское поселение — входит в Монастырщинский район
 Любавичское сельское поселение — входит в Руднянский район